OVM steht für:

 Orden von der Heimsuchung Mariens
 Open Verification Methodology
 Oskar-von-Miller-Schule Kassel

Abkürzung